Глинде:

 Глинде — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Глинде — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.